El término «Santa Teresa (Sonora)» puede referirse a:

 Santa Teresa (Bácum, Sonora) localidad del municipio de Bácum;
 Santa Teresa (Bacanora, Sonora) localidad del municipio de Bacanora.